Teplá (stad), een stad in de Tsjechische regio Karlsbad
Teplá (rivier), een rivier in Tsjechië